Статья содержит список награждённых медалью «За заслуги в освоении космоса» (на дату, указанную в статье Медаль «За заслуги в освоении космоса» как последнее награждение) граждан России и иностранных граждан и подданных (по государствам), внутри секций — в алфавитном порядке.

Граждане России

Лётчики-космонавты СССР 
 Аксёнов, Владимир Викторович — дважды Герой Советского Союза
 Александров, Александр Павлович — дважды Герой Советского Союза
 Арцебарский, Анатолий Павлович — Герой Советского Союза
 Атьков, Олег Юрьевич — Герой Советского Союза
 Афанасьев, Виктор Михайлович — Герой Советского Союза
 Баландин, Александр Николаевич — Герой Советского Союза
 Березовой, Анатолий Николаевич — Герой Советского Союза
 Викторенко, Александр Степанович — Герой Советского Союза
 Волк, Игорь Петрович — Герой Советского Союза
 Волков, Александр Александрович — Герой Советского Союза
 Гречко, Георгий Михайлович — дважды Герой Советского Союза
 Губарев, Алексей Александрович — дважды Герой Советского Союза
 Джанибеков, Владимир Александрович — дважды Герой Советского Союза
 Елисеев, Алексей Станиславович — дважды Герой Советского Союза
 Жолобов, Виталий Михайлович — Герой Советского Союза
 Зудов, Вячеслав Дмитриевич — Герой Советского Союза
 Иванченков, Александр Сергеевич — дважды Герой Советского Союза
 Климук, Пётр Ильич — дважды Герой Советского Союза
 Ковалёнок, Владимир Васильевич — дважды Герой Советского Союза
 Крикалёв, Сергей Константинович — Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации
 Кубасов, Валерий Николаевич — дважды Герой Советского Союза
 Лавейкин, Александр Иванович — Герой Советского Союза
 Лебедев, Валентин Витальевич — дважды Герой Советского Союза
 Ляхов, Владимир Афанасьевич — дважды Герой Советского Союза
 Манаков, Геннадий Михайлович — Герой Советского Союза
 Манаров, Муса Хираманович — Герой Советского Союза
 Поляков, Валерий Владимирович — Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации
 Попов, Леонид Иванович — дважды Герой Советского Союза
 Рождественский, Валерий Ильич — Герой Советского Союза
 Романенко, Юрий Викторович — дважды Герой Советского Союза
 Рюмин, Валерий Викторович — дважды Герой Советского Союза
 Савиных, Виктор Петрович — дважды Герой Советского Союза
 Савицкая, Светлана Евгеньевна — дважды Герой Советского Союза
 Серебров, Александр Александрович — Герой Советского Союза
 Соловьёв, Анатолий Яковлевич — Герой Советского Союза
 Соловьёв, Владимир Алексеевич — дважды Герой Советского Союза
 Титов, Владимир Георгиевич — Герой Советского Союза
 Филипченко, Анатолий Васильевич — дважды Герой Советского Союза

Лётчики-космонавты Российской Федерации 

 Авдеев, Сергей Васильевич — Герой Российской Федерации
 Батурин, Юрий Михайлович — Герой Российской Федерации
 Бударин, Николай Михайлович — Герой Российской Федерации
 Виноградов, Павел Владимирович — Герой Российской Федерации
 Волков, Сергей Александрович — Герой Российской Федерации
 Гидзенко, Юрий Павлович — Герой Российской Федерации
 Дежуров, Владимир Николаевич — Герой Российской Федерации
 Залётин, Сергей Викторович — Герой Российской Федерации
 Козеев, Константин Мирович — Герой Российской Федерации
 Кондакова, Елена Владимировна — Герой Российской Федерации
 Кононенко, Олег Дмитриевич — Герой Российской Федерации
 Корзун, Валерий Григорьевич — Герой Российской Федерации
 Лазуткин, Александр Иванович — Герой Российской Федерации
 Лончаков, Юрий Валентинович — Герой Российской Федерации
 Маленченко, Юрий Иванович — Герой Российской Федерации
 Моруков, Борис Владимирович — Герой Российской Федерации
 Онуфриенко, Юрий Иванович — Герой Российской Федерации
 Падалка, Геннадий Иванович — Герой Российской Федерации
 Полещук, Александр Фёдорович — Герой Российской Федерации
 Романенко, Роман Юрьевич — Герой Российской Федерации
 Сураев, Максим Викторович — Герой Российской Федерации
 Токарев, Валерий Иванович — Герой Российской Федерации
 Трещёв, Сергей Евгеньевич — Герой Российской Федерации
 Тюрин, Михаил Владиславович — Герой Российской Федерации
 Усачёв, Юрий Владимирович — Герой Российской Федерации
 Циблиев, Василий Васильевич — Герой Российской Федерации
 Шаргин, Юрий Георгиевич — Герой Российской Федерации
 Шарипов, Салижан Шакирович — Герой Российской Федерации

Работники космической отрасли

Удмуртская Республика 
 Ахметов, Марсель Мубинович — заместитель главного конструктора — начальник отделения отдела главного конструктора открытого акционерного общества «Воткинский завод»
 Галеев, Виктор Аркадьевич — ведущий инженер-конструктор — руководитель группы открытого акционерного общества «Ижевский мотозавод „Аксион-холдинг“»
 Копотев, Сергей Аркадьевич — слесарь-сборщик открытого акционерного общества «Воткинский завод» 
 Неганов, Владимир Александрович — слесарь-инструментальщик открытого акционерного общества «Воткинский завод» 
 Опоев, Виктор Алексеевич — ведущий инженер-электроник — руководитель группы открытого акционерного общества «Ижевский мотозавод „Аксион-холдинг“»
 Созонов, Сергей Павлович — фрезеровщик открытого акционерного общества «Ижевский мотозавод „Аксион-холдинг“» 
 Харлов, Вячеслав Константинович — руководитель группы отдела главного технолога открытого акционерного общества «Воткинский завод» 
 Чубаренко, Сергей Иванович — старший мастер сборочного цеха открытого акционерного общества «Воткинский завод»

Красноярский край 
 Белобровок, Геннадий Григорьевич — заместитель технического директора — начальник отдела открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод»
 Головёнкин, Евгений Николаевич — начальник отдела открытого акционерного общества «„Информационные спутниковые системы“ имени академика М. Ф. Решетнёва»
 Гречкосеев, Александр Кузьмич — начальник отдела открытого акционерного общества «„Информационные спутниковые системы“ имени академика М. Ф. Решетнёва»
 Терещенко, Александр Васильевич — начальник конструкторского отдела открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро „Геофизика“»
 Челнаков, Владислав Михайлович — начальник участка контрольно испытательного комплекса открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» 
 Шпаков, Михаил Александрович — испытатель специзделий на огневых стендах открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод»
 Яхно, Григорий Алексеевич — начальник цеха открытого акционерного общества «„Информационные спутниковые системы“ имени академика М. Ф. Решетнёва»

Пермский край 
 Гуляев, Игорь Михайлович — ведущий инженер-конструктор цеха открытого акционерного общества «Протон — Пермские моторы»
 Исакова, Нина Васильевна — слесарь механосборочных работ открытого акционерного общества «Протон — Пермские моторы»
 Катаев, Анатолий Иванович  — слесарь открытого акционерного общества «Протон — Пермские моторы»
 Разорвин, Александр Сергеевич — слесарь-сборщик открытого акционерного общества «Протон — Пермские моторы» 
 Собянина, Валентина Петровна — техник Камского филиала открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение Энергомаш имени академика В. П. Глушко» 
 Третьяков, Владимир Александрович — начальник механосборочного цеха открытого акционерного общества «Протон — Пермские моторы»

Владимирская область 
 Шишонков, Александр Леонидович — токарь опытного завода Конструкторского бюро «Арматура» — филиала федерального государственного унитарного предприятия «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева»

Воронежская область 
 Александров, Юрий Александрович — начальник отдела открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики»
 Бондарь, Александр Илларионович — главный конструктор системы аварийной защиты и управления открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики»
 Платонов, Владислав Михайлович — заместитель главного технолога открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики»

Калужская область 
 Панькин, Николай Васильевич — регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов филиала федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина» — «Сосенский приборостроительный завод»

Московская область 
 Абрамов, Алексей Николаевич — слесарь-сборщик летательных аппаратов федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина»
 Агафонов, Тихон Евгеньевич — старший бортовой инженер-испытатель федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина»
 Алексеев, Владимир Николаевич — заместитель начальника отдела — врач-специалист федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина»
 Архипов, Николай Васильевич — изолировщик закрытого акционерного общества «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации „Энергия“ имени С. П. Королёва»
 Белодед, Виталий Иванович — начальник отделения федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина»
 Беляков, Игорь Борисович — заместитель руководителя научно-технического центра — начальник отделения открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ имени С. П. Королёва»
 Благов, Виктор Дмитриевич — главный специалист открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ имени С. П. Королёва»
 Васенин, Александр Алексеевич — начальник отделения федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина»
 Вачнадзе, Вахтанг Дмитриевич — научный консультант открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ имени С. П. Королёва» 
 Гнатченко, Виктор Иванович — заместитель начальника отдела федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина»
 Григорьев, Юрий Ильич — заместитель генерального конструктора, директор программы открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ имени С. П. Королёва»
 Гришин, Александр Борисович — начальник отдела федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина»
 Гужов, Виктор Николаевич — электросварщик ручной сварки закрытого акционерного общества «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации „Энергия“ имени С. П. Королёва»
 Гульдяев, Дмитрий Валерьевич — электроэрозионист открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение Энергомаш имени академика В. П. Глушко»
 Давыдов, Александр Николаевич — советник по техническим вопросам федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина»
 Данилов, Юрий Михайлович — главный специалист открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ имени С. П. Королёва»
 Долгов, Павел Павлович — заместитель начальника управления федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина»
 Дронова, Лидия Петровна — начальник сектора открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ имени С. П. Королёва»
 Егоркин, Виктор Иванович — слесарь-сборщик изделий закрытого акционерного общества «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации „Энергия“ имени С. П. Королёва»
 Емец, Юрий Васильевич — начальник отделения федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина»
 Ефанова, Галина Анатольевна — электромонтажник специальных изделий закрытого акционерного общества «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации „Энергия“ имени С. П. Королёва»
 Жамалетдинов, Надир Равильевич — главный специалист федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина»
 Жуков, Дмитрий Александрович — начальник отделения федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина»
 Зайцев, Александр Николаевич — фрезеровщик закрытого акционерного общества «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации „Энергия“ имени С. П. Королёва»
 Золотой, Владимир Николаевич — инженер федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина»
 Зорина, Анна Григорьевна — заместитель начальника отдела федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина»
 Ивлев, Михаил Александрович — электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования филиала «Байконур» открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ имени С. П. Королёва»
 Игнатьев, Сергей Васильевич — заместитель начальника управления федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» 
 Королёв, Борис Васильевич — ведущий научный сотрудник открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ имени С. П. Королёва»
 Краснокутская, Татьяна Юрьевна  — ведущий экономист отдела  федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» 
 Крючков, Борис Иванович — начальник управления федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» 
 Кураев, Александр Геннадьевич — токарь федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина» 
 Лазарев, Валерий Лукич — заместитель начальника производства закрытого акционерного общества «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации „Энергия“ имени С. П. Королёва»
 Ларин, Александр Георгиевич — старший преподаватель отдела федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» 
 Линьков, Александр Сергеевич — начальник участка закрытого акционерного общества «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации „Энергия“ имени С. П. Королёва»
 Литвиненко, Александр Иванович — начальник производства закрытого акционерного общества «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации „Энергия“ имени С. П. Королёва»
 Лощенков, Виталий Иванович — ведущий специалист федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина» 
 Маринин, Святослав Фёдорович — начальник лаборатории института новых металлургических технологий открытого акционерного общества «Композит»
 Маркина, Елена Анатольевна — начальник отдела открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ имени С. П. Королёва»
 Мартыновский, Аркадий Леонидович — вице-президент открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ имени С. П. Королёва»
 Мосин, Владимир Михайлович — термист закрытого акционерного общества «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации „Энергия“ имени С. П. Королёва»
 Муха, Павел Анатольевич — начальник отделения федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» 
 Новиков, Михаил Викторович — главный специалист отдела федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» 
 Орловский, Игорь Владимирович — заместитель руководителя научно-технического центра — начальник отделения открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ имени С. П. Королёва»
 Петров, Николай Константинович — заместитель генерального конструктора — руководитель научно-технического центра открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ имени С. П. Королёва»
 Ромасенко, Евгений Николаевич — начальник отдела, главный специалист по электронному документированию и автоматическим системам управления конструкторской документацией открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение Энергомаш имени академика В. П. Глушко»
 Рындин, Сергей Николаевич — начальник цеха закрытого акционерного общества «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации „Энергия“ имени С. П. Королёва»
 Семёнов, Юрий Павлович — председатель президиума научно-технического совета открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ имени С. П. Королёва»
 Симонов, Андрей Валентинович — заместитель начальника отдела федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» 
 Соколов, Борис Александрович — советник президента открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ имени С. П. Королёва»
 Соловьёва, Ирина Баяновна — ведущий научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» 
 Степанов, Максим Валерьевич — испытатель специзделий открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение Энергомаш имени академика В. П. Глушко»
 Таланова, Наталья Николаевна — заведующая музеем федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» 
 Феоктистов, Александр Леонидович — заместитель генерального конструктора открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ имени С. П. Королёва»
 Фомичёв, Владимир Евгеньевич — начальник хозяйства (теплового) отдела федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина»
 Черникова, Ирина Васильевна — начальник бюро закрытого акционерного общества «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации „Энергия“ имени С. П. Королёва»
 Черток, Борис Евсеевич — главный научный консультант открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ имени С. П. Королёва»
 Чесноков, Анатолий Григорьевич — главный конструктор по направлению «Око», «Созвездие» федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина» 
 Чип, Виктор Маратович — начальник цеха закрытого акционерного общества «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации „Энергия“ имени С. П. Королёва»
 Шабалин, Вадим Анатольевич — штурман-испытатель авиационной эскадрильи авиационного управления федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина»
 Шульгин, Борис Иванович — начальника цеха закрытого акционерного общества «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации „Энергия“ имени С. П. Королёва»
 Щербаков, Владимир Борисович — дефектоскопист рентгеногаммаграфирования открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение Энергомаш имени академика В. П. Глушко»
 Ярополков, Владимир Ильич — главный научный сотрудник отдела федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина»

Новосибирская область 
 Данилов, Владимир Иванович — ведущий инженер-конструктор общества с ограниченной ответственностью «БЕТРО-Тех»
 Зотов, Сергей Васильевич — начальник лаборатории общества с ограниченной ответственностью «БЭМЗ-Мехсервис»

Оренбургская область 
 Бородулин, Юрий Рувимович — начальник цеха открытого акционерного общества «Производственное объединение „Стрела“»

Пензенская область 
 Левин, Вячеслав Михайлович — начальник научно-исследовательского комплекса открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт физических измерений»

Свердловская область 
 Ананьин, Анатолий Михайлович — главный специалист федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н. А. Семихатова»
 Бельский, Лев Николаевич — заместитель генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н. А. Семихатова»
 Галич, Сергей Михайлович — испытатель специзделий федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт машиностроения»
 Гольмгрен, Юрий Евгеньевич — начальник цеха федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н. А. Семихатова»
 Деревягин, Валерий Владимирович — начальник производства федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н. А. Семихатова»
 Илюшкин, Иван Константинович — слесарь механосборочных работ федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт машиностроения»

Тверская область 
 Криволап, Михаил Дмитриевич — руководитель группы филиала федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина» — «Завод „Звезда“»
 Кузьмин, Александр Борисович — начальник цеха филиала федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина» — «Завод „Звезда“»

Томская область 
 Ильин, Анатолий Николаевич — начальник отдела открытого акционерного общества «Научно-производственный центр „Полюс“»

Челябинская область 
 Гималитдинова, Фарида Канзафаровна — старший мастер федерального государственного унитарного предприятия «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С. М. Кирова»
 Зусман, Анатолий Иосифович — заместитель главного технолога — заместитель начальника технологического отдела открытого акционерного общества «Златоустовский машиностроительный завод»
 Хазова, Галина Ивановна — мастер участка открытого акционерного общества «Златоустовский машиностроительный завод»

город Москва 
 Аветисянц, Борис Львович — заведующий отделом федерального государственного бюджетного учреждения науки Государственного научного центра Российской Федерации — Института медико-биологических проблем Российской академии наук
 Бабин, Андрей Михайлович — начальник отдела Федерального медико-биологического агентства
 Бондур, Валерий Григорьевич — директор федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт аэрокосмического мониторинга „АЭРОКОСМОС“»
 Борисов, Борис Алексеевич — начальник отдела открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация „Системы прецизионного приборостроения“»
 Горбунов, Александр Викторович — заместитель генерального директора по космическим комплексам открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация „Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы“ имени А. Г. Иосифьяна»
 Горшков, Анатолий Евгеньевич — начальник центра федерального государственного унитарного предприятия «Организация „Агат“»
 Гребенюк, Юрий Васильевич — заведующий отделом федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт аэрокосмического мониторинга „АЭРОКОСМОС“»
 Грузинцев, Евгений Владимирович — директор по эксплуатации орбитальной группировки — начальник службы федерального государственного унитарного предприятия «Космическая связь», город Москва
 Гудкевич, Александр Павлович — заместитель генерального директора по кадрам и безопасности — начальник службы кадров и безопасности открытого акционерного общества «Головное особое конструкторское бюро „Прожектор“»
 Демтиров, Владислав Харлампиевич — член Региональной общественной организации пенсионеров — ветеранов войны и труда Министерства общего машиностроения СССР
 Дунаев, Александр Иванович — член Региональной общественной организации пенсионеров — ветеранов войны и труда Министерства общего машиностроения СССР
 Дятлов, Вячеслав Андреевич — заместитель начальника цеха открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие  «Геофизика-Космос»
 Зотов, Юрий Николаевич — заместитель начальника отделения филиала федерального государственного унитарного предприятия «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» — «Научно-исследовательский институт прикладной механики имени академика В. И. Кузнецова»
 Иванов, Борис Иванович — начальник отделения — заместитель генерального конструктора федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина»
 Ковыршин, Виктор Александрович — заместитель директора федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт аэрокосмического мониторинга „АЭРОКОСМОС“»
 Косых, Наталья Юрьевна — монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов открытого акционерного общества «Московский завод электромеханической аппаратуры»
 Кузнецов, Александр Сергеевич — заместитель начальника отделения федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина»
 Куликов, Николай Нафалимович — слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина»
 Курапов, Александр Викторович — электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А. И. Берга»
 Литовченко, Цезарий Григорьевич — главный научный сотрудник открытого акционерного общества «Корпорация „Комета“»
 Лифанов, Дмитрий Борисович — начальник лаборатории федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина»
 Мирошник, Олег Митрофанович — начальник отдела, заместитель главного конструктора открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация „Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы“ имени А. Г. Иосифьяна»
 Осипов, Юрий Юрьевич — заведующий лабораторией федерального государственного бюджетного учреждения науки Государственного научного центра Российской Федерации — Института медико-биологических проблем Российской академии наук
 Потапов, Анатолий Николаевич — помощник директора федерального государственного бюджетного учреждения науки Государственного научного центра Российской Федерации — Института медико-биологических проблем Российской академии наук
 Присс, Георгий Моисеевич — ведущий специалист федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина»
 Синицин, Николай Афанасьевич — фрезеровщик открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт точных приборов»
 Тищенков, Андрей Васильевич — токарь федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина»
 Филатова, Валентина Петровна — начальник отдела федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина»
 Чёрный, Лев Миронович — инженер-исследователь открытого акционерного общества «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»
 Чернышёв, Дмитрий Владимирович — оптик открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация „Системы прецизионного приборостроения“»
 Шестаков, Альфред Евгеньевич — член Региональной общественной организации пенсионеров — ветеранов войны и труда Министерства общего машиностроения СССР
 Шуленин, Анатолий Павлович — заместитель заведующего отделом — начальник лаборатории федерального государственного бюджетного учреждения науки Государственного научного центра Российской Федерации — Института медико-биологических проблем Российской академии наук
 Юношев, Сергей Иванович — член Региональной общественной организации пенсионеров — ветеранов войны и труда Министерства общего машиностроения СССР
 Янтарёва, Людмила Фёдоровна — начальник лаборатории федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина»

город Санкт-Петербург 
 Волковицкий, Дмитрий Александрович — слесарь механосборочных работ открытого акционерного общества «Машиностроительный завод „Арсенал“»
 Григорьев, Александр Викторович — заместитель начальника отдела открытого акционерного общества «Конструкторское бюро специального машиностроения»
 Кручина, Владимир Сереевич — начальник сектора федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт командных приборов»
 Синявский Алексей Николаевич — оператор станков с программным управлением открытого акционерного общества «Машиностроительный завод „Арсенал“»
 Смирнов, Владимир Дмитриевич — слесарь-электромонтажник открытого акционерного общества «Конструкторское бюро специального машиностроения» 
 Фёдоров, Юрий Васильевич — фрезеровщик федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт командных приборов»

По неопубликованным указам 
 Есипов, Валентин Фёдорович — сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 
 Логачёв, Юрий Иванович — сотрудник Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 
 Наджип, Ауренгзеб Эмирович — сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 
 Рубинштейн, Илья Александрович — сотрудник Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 
 Шевченко, Владислав Владимирович — сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 
 Яшин, Иван Васильевич — сотрудник Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

Иностранные граждане и подданные

Австрия 
 Фибёк, Франц Артур — астронавт

Афганистан 
 Моманд, Абдул Ахад — Герой Советского Союза, космонавт

Бельгия 
 Де Винне, Франк — астронавт

Болгария 
 Александров, Александр — Герой Советского Союза, космонавт-исследователь
 Иванов, Георгий — Герой Советского Союза, космонавт-исследователь

Великобритания 
 Шарман, Хелен Патриция — астронавт

Венгрия 
 Фаркаш, Берталан — Герой Советского Союза, космонавт-исследователь

Вьетнам 
 Фам Туан — Герой Советского Союза, космонавт

Германия 
  Йен, Зигмунд — Герой Советского Союза, космонавт
 Мербольд, Ульф Дитрих — астронавт
 Райтер, Томас Артур — астронавт
 Фладе, Клаус-Дитрих — астронавт
 Эвальд, Райнхольд — астронавт

Индия 
 Шарма, Ракеш — Герой Советского Союза, космонавт

Испания 
 Дуке, Педро Франсиско — астронавт

Италия 
 Виттори, Роберто — астронавт Европейского космического агентства

Казахстан 
 Аубакиров, Токтар Онгарбаевич — Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР
 Мусабаев, Талгат Амангельдиевич — Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Российской Федерации

Канада 
 Тёрск, Роберт Брент — астронавт

Куба 
 Тамайо Мендес, Арнальдо — Герой Советского Союза, космонавт

Монголия 
 Ганзориг, Майдаржавын — директор Института информатики Академии наук Монголии
 Готов, Дахын — президент монгольского Общества связи с морскими государствами
 Гуррагча, Жугдэрдэмидийн — Герой Советского Союза, космонавт-исследователь
 Даваадаш, Чоёг — проректор по международным связям Юридического института «Шихихутаг»
 Лхагважав, Чултэмийн — ведущий научный сотрудник Исследовательского центра астрономии и геофизики Академии наук Монголии
 Сурэнжав, Шаравын — почётный президент Союза свободных писателей Монголии
 Чадра, Баатарын — директор Института технологии Академии наук Монголии

Польша 
 Гермашевский, Мирослав — Герой Советского Союза, космонавт-исследователь

Румыния 
 Прунариу, Думитру — Герой Советского Союза, космонавт-исследователь

Сирия 
 Фарис, Мухаммед Ахмед — Герой Советского Союза, космонавт

Словакия 
 Белла, Иван — космонавт

США 

 Андерсон, Клейтон Конрад — астронавт
 Барратт, Майкл Рид — астронавт
 Бауэрсокс, Кеннет Дуэйн — астронавт
 Блаха, Джон Элмер — астронавт
 Бурш, Дэниел Уилер — астронавт
 Восс, Джеймс Шелтон — астронавт
 Вулф, Дейвид Александер — астронавт
 Калбертсон, Фрэнк Ли — астронавт
 Келли, Скотт Джозеф — астронавт; 9 марта 2022 года из-за вторжения России на Украину вернул медаль
 Колдвелл-Дайсон, Трейси Эллен — астронавт
 Копра, Тимоти Леннарт — астронавт
 Кример, Тимоти Джон — астронавт
 Лопес-Алегриа, Майкл Эладио — астронавт
 Лу, Эдвард Цзан — астронавт
 Лусид, Шеннон — астронавт
 Магнус, Сандра Холл — астронавт
 МакАртур, Уильямс Сэрлз — астронавт
 Петит, Доналд Рой — астронавт
 Рейсман, Гаррет Эрин — астронавт
 Стаффорд, Томас Пэттен — астронавт
 Стотт, Николь Пассонно — астронавт
 Тагард, Норман Эрл — астронавт
 Тани, Дэниел Мичио — астронавт
 Томас, Эндрю Сидни Уитаел — астронавт
 Уилок, Даглас Гарри — астронавт
 Уильямс, Сунита Лин — астронавт
 Уильямс, Джеффри Нелс — астронавт
 Уитсон, Пегги Аннетт — астронавт
 Уолз, Карл Эрвин — астронавт
 Уокер, Шеннон Бейкер — астронавт
 Филипс, Джон Линч — астронавт
 Финк, Эдвард Майкл — астронавт
 Фоул, Колин Майкл — астронавт
 Хелмс, Сьюзен Джейн — астронавт
 Чиао, Лерой — астронавт
 Шеперд, Уильям МакМайкл — астронавт
 Шэметофф, Грегори Эррол — астронавт

Франция 
 Кретьен, Жан-Лу — Герой Советского Союза, астронавт
 Тонини, Мишель — астронавт
 Эйартц, Леопольд — астронавт
 Эньере, Жан-Пьер — астронавт
 Эньере, Клоди — астронавт
 Дубовик, Мишель — финансовый директор компании «Арианэспас СА»

Чехия 
 Ремек, Владимир — Герой Советского Союза, космонавт-исследователь

Япония 
 Акияма, Тоёхиро — астронавт
 Ваката, Коити — астронавт
 Ногути, Соити — астронавт

Примечания 

 
За заслуги в освоении космоса